Umiasussuup Ilua bezeichnet:
 Umiasussuup Ilua (Fjord, Upernavik), Fjord im Distrikt Upernavik, Grönland
 Umiasussuup Ilua (Fjord, Uummannaq), Fjord im Distrikt Uummannaq, Grönland